Чемпионат Люксембурга по футболу 1934/1935 — 25-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1934/1935
Люксембург
Люксембург
1934 год в Люксембурге
1935 год в Люксембурге